Lucinda Martha Ruh (née le  à  Zurich) est une patineuse artistique suisse.

Professionnelle depuis 2000, le  elle a établi un record de nombre de pirouettes consécutives sur un pied.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique suisse
Naissance en juillet 1979
Sportive zurichoise